Данилов монастырь — название, которое носят несколько русских православных монастырей

 Данилов монастырь — один из древнейших московских монастырей.
 Свято-Троицкий Данилов монастырь — монастырь в Переславле-Залесском, основанный в XVI веке.